Придніпровський район — міський район міста Черкаси 
 Придніпровський економічний район — економічний район України